Europamästerskapet i futsal 2010 spelades i Ungern 19–30 januari 2010 och var den 7:e upplagan av Europamästerskapet i futsal. Tolv landslag deltog i Europamästerskapet.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Källor
 Rsssf.com

2010
Futsalåret 2010
2010 i Ungern
Futsal i Ungern
Sportevenemang i Ungern